Multivalenz bzw. Adj. multivalent, auch Mehrwertigkeit steht für:

 in der Chemie das Bindevermögen eines Atoms oder eines Ions von zwei oder größer, siehe Wertigkeit (Chemie)
 in der klassischen Logik das Grundprinzip wahr/falsch, siehe Prinzip der Zweiwertigkeit
 bei Kraftfahrzeugen ein Antrieb, der mit zwei oder mehr verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden kann, siehe Hybridantrieb#Bivalente Antriebe
 in der Heiztechnik Anlagen, die zwei oder mehr verschiedene Brennstoffe nutzen können, siehe  Gebäudeheizung
 eine Anordnung von homologen Chromosomen zu Gruppen während der Meiose, siehe Bivalent (Meiose)

Unter diesen Begriff fallen die Spezifizierungen
 Bivalent, Zweiwertigkeit
 Trivalent, Dreiwertigkeit
 Quadrivalent, Vierwertigkeit
 Quinquevalent, Fünfwertigkeit